В этой статье представлен список известных людей, умерших в 967 году.

См. также: :Категория:Умершие в 967 году

Июль 
 5 июля — император Мураками — 62-й правитель Японии (31 мая 945—5 июля 967), синтоистское божество

Ноябрь 
 21 ноября — Абуль-Фарадж аль-Исфахани — арабский писатель, учёный, музыкант; составитель многотомной антологии арабской поэзии с VI по X века — «Книга песен» («Китаб аль-Агани»)

Точная дата смерти неизвестна 
 Дуфф — король Албы (Шотландии) (962—967)
 Ли Чэн — китайский художник-пейзажист, поэт, теоретик живописи

См. также 
 Список умерших в 966 году
 Список умерших в 968 году

Умершие в 967 году
0967